Ханафорд има више значења:
 Ханафорд (Илиноис)
 Ханафорд (Северна Дакота)